Le mot déclaration peut avoir plusieurs significations :

 en grammaire, une déclaration est une phrase de forme déclarative ;
 en informatique, la déclaration d'une variable ou d'une routine consiste à spécifier son type et généralement son nom ainsi que, dans le cas d'une routine, de ses paramètres;
 au cricket, la déclaration est une phase de jeu.

Il peut également désigner :
Déclaration, album de Georges Moustaki (1973)
déCLARAtions, album de Clara Morgane

Il apparaît aussi dans plusieurs expressions :
 en droit, la déclaration universelle des droits de l'homme, une déclaration de guerre ;
 en amour, une déclaration d'amour.

Voir aussi 
Pronunciamiento